Elachisoma är ett släkte av tvåvingar. Elachisoma ingår i familjen hoppflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppflugor
Elachisoma